Merion bezeichnet

 die US-amerikanische Stadt Merion (Pennsylvania)
 ein Schiff, siehe Merion (Schiff)